Озеро Верхнее () — национальный морской заповедник, расположенный на территории провинции Онтарио (Канада).

Основан 25 октября 2007 года. Площадь — 10 000 км². Расположен в 140 км от города Тандер-Бей (Онтарио).

История 
Первые предложения о необходимости защищать данную область были сделаны в середине 1990-х, а формальные планы были впервые объявлены в 2002 году.
Проведенный опрос мнения местного населения показал, что 67 % анкетируемых ответчиков поддержали создание национального морского парка, а 13 % выступили против любого морского парка.

Канадский премьер-министр Стивен Харпер 25 октября 2007 года объявил о создании национального морского парка на пресс-конференции в 

Парк стал первым в Канаде обозначенным как «National Marine Conservation Area», согласно закону  Это крупнейшая пресноводная охраняемая заповедная зона в мире. Парк расположен рядом с парком , рекой Нипигон, озером Нипигон и парком 

Встречаются предпочитающие холодные воды судаки, сельди и другие рыбы, цапли, сапсан, белоголовый орлан. Северные олени кормятся на побережье. В озере Верхнее отмечено около 70 видов рыб.

Примечания

Ссылки 
  at Parks Canada
 
 

Появились в 2007 году в Канаде
Национальные морские заповедники Канады
Охраняемые природные территории Онтарио